Název Bezdědice mají dvě sídla:
 Bezdědice (Hostomice), část města Hostomice v okrese Beroun (k. ú. Bezdědice u Hostomic)
 Bezdědice (Bělá pod Bezdězem), část města Bělá pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav (k. ú. Bezdědice)